APAC oder Apac bezeichnet
 Apac, Stadt in Uganda
 Distrikt Apac, Distrikt in Uganda
 Wirtschaftsraum Asien-Pazifik (engl. Asia Pacific) in Abgrenzung zu EMEA (Europa, Middle East und Afrika) und zu AMER (Americas)

Siehe auch:
 Apak

APAC